se stavi cercando l'argomento di economia monetaria, vedi la voce demurrage
 se stavi cercando l'argomento di diritto marittimo, vedi la voce controstallia